Henri Chardon ist der Name folgender Personen:

* Henri Chardon (Jurist, 1834) (1834–1906), französischer Jurist, Romanist und Historiker
 Henri Chardon (Jurist, 1861) (1861–1939), französischer Jurist und Staatsrat
 Henri Chardon (Handelsdirektor), französischer Handelsdirektor (Bundesverdienstkreuz 1957)